Saint-Roman steht für:
 Saint-Roman (Adelsgeschlecht), französisches, später deutsches Adelsgeschlecht, siehe Roman (Adelsgeschlecht)
 Saint-Roman (Monaco), Quartier (Viertel) von Monaco
 Abtei Saint-Roman, Kloster im französischen Département Gard

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Roman (Drôme), Département Drôme
 Saint-Roman-de-Codières, Département Gard
 Saint-Roman-de-Malegarde, Département Vaucluse